Dance (en español: Baile) hace referencia a varios artículos:

Música 
 Electronic dance music (abreviado como EDM o también Dance), conjunto de géneros de música electrónica, orientados principalmente al baile.
 Dance (canción de Denise Rosenthal), con Crossfire.
 Dance (canción de Alexandra Stan).

Otros 
 Dance!, serie de TV de Uruguay.